Унсити ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Аойс. Занимает площадь 37,34 км². Население — 225 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Unciti

Муниципалитеты Наварры